Пак Бо Гом () — південнокорейський актор найбільш відомий ролями у популярних драматичних телесеріалах як «Кохання в місячному сяйві» та «Відповідь в 1988».

Біографія 
Пак Бо Гом народився 16 червня 1993 року в місті Сеул. Свою акторську кар'єру розпочав 2011 року з другорядної ролі у фільмі «Сліпий», а наступного року він знявся ще в декількох фільмах та серіалах. Першу головну роль Бо Гом дістав 2013 року в серіалі вихідного дня «Чудова мама» на телеканалі «SBS».
Наступні ролі в таких серіалах як «Привіт монстр» та «Відповідь в 1988», принесли актору численні нагороди. Але справне визнання прийшло до Бо Гома після виконання ролі молодого принца, у історичному серіалі «Кохання у місячному сяйві» виробництва KBS2. Серіал мав величезний успіх у Кореї, та зробив Бо Гома одним з найвідоміших молодих корейських акторів не тільки на батьківщині а і в багатьох інших країнах.

Фільмографія

Телевізійні серіали

Фільми

Ведучий

Нагороди

Примітки

Посилання 
 Пак Бо Гом  на HanCinema.net

Південнокорейські актори
Уродженці Сеула